Бу́ндеслига (, «федеральная лига») — название высшего дивизиона чемпионатов по разным видам спорта в Германии и Австрии. Чаще всего упоминается по отношению к высшему дивизиону профессиональной футбольной лиги Германии.

Германия 
 Немецкая футбольная Бундеслига
 Вторая Бундеслига
 Немецкая женская футбольная Бундеслига
 Вторая Бундеслига (женский футбол)
 Немецкая баскетбольная Бундеслига
 Немецкая регбийная Бундеслига
 Немецкая Бундеслига по хоккею с шайбой (1958—1994) — бывшая хоккейная лига ФРГ

Австрия 
 Австрийская футбольная Бундеслига
 Австрийская баскетбольная Бундеслига